Acronimi
Società italiana di radiologia medica
Società italiana per lo studio del ritardo mentale
Società italiana radiomarittima